Inre Grundträsket kan syfta på:
Inre Grundträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (37,9 ha)
Inre Grundträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (21 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn